Palaima ist ein litauischer männlicher Familienname.

Personen 
 Jurgis Palaima (1914–2009), litauischer Sportpsychologe und Rektor der Sportuniversität Litauens
 Justinas Algimantas Palaima (1934–2012), litauischer Ingenieur und Prorektor
 Thomas G. Palaima (* 1951), US-amerikanischer Altphilologe und Mykenologe

Familienname
Litauischer Personenname